В результате землетрясений в 2010 году погибли и пропали без вести по разным оценкам от 226 050 до 320 120 человек. Наибольшее количество жертв возникло в результате землетрясения на Гаити, которое по разным оценкам унесло жизни от 222 570 до 316 000 человек и стало крупнейшим по количеству жертв с 1900 года. Кроме того, одним из наиболее значительных землетрясений 2010 года считается землетрясение в Чили магнитудой 8,8, ставшее на тот момент седьмым сильнейшим землетрясением с 1900 года (по магнитуде). Предупреждения о цунами, вызванном этим землетрясением, были опубликованы во всём тихоокеанском регионе, в том числе в странах, территориально расположенных в зоне тихоокеанского вулканического огненного кольца.

Характеристика землетрясений 2010 года 
2010 год не является аномальным годом в отношении сейсмической активности, так как статистические данные не проявляют существенного отклонения от средних величин. На сайте геологической службы США размещена следующая статистика землетрясений за период с 2000 по 2017 годы:

Рост числа отмеченных землетрясений не означает роста самого числа землетрясений. Совершенствование техники и рост числа сейсмологических станций дают увеличение количества зарегистрированных подземных толчков.

Тем не менее, Чилийское землетрясение 27 февраля 2010 года заняло первое место по экономическому ущербу, вызванному стихийными бедствиями, с ущербом в 30 млрд долларов США, или 24,2 % всего экономического ущерба от стихийных бедствий 2010 года. Количество пострадавших в результате этого землетрясения достигло 2,7 млн человек, что составило 15,7 % населения страны.

Землетрясение на Гаити также было особенно разрушительным. Ущерб от этого землетрясения (8,0 млрд долларов США) превысил ВВП Гаити.
Количество пострадавших в результате землетрясения на Гаити составило около 3,9 млн человек, 39,1 % от общей численности населения страны.

Согласно EM-DAT (международной базе данных стихийных бедствий) в 2010 году в результате 25 землетрясений погибло 226 735 человек, пострадало 7,2 миллионов человек и был причинён ущерб на сумму 46,2 миллиарда долларов США. Оценка количества погибших отличается от оценки Геологической службы США.

Среди прочих стихийных бедствий 2010 года три землетрясения попали в десятку лидеров по количеству жертв, из них два землетрясения (на Гаити и в Чили) также вошли в десятку стихийных бедствий по количеству пострадавших. Несколько землетрясений по сумме причинённого экономического ущерба вошли в топ-10 стихийных бедствий 2010 года.

Землетрясения со смертельным исходом 
Землетрясения 2010 года по данным системы CATDAT
Джеймс Дэниелл, доктор технических наук из технологического института Карлсруэ, в начале 2011 года опубликовал отчёт о разрушительных землетрясениях 2010 года. В отчёте показано, что в 2010 году произошло не менее 96 землетрясений, которые классифицируются по критериям CATDAT как разрушительные. Так, в Китае произошло 15 таких землетрясений, 10 разрушительных землетрясений произошло в Иране, 7 — в Индонезии, 6 в Индии, 5 в США, по 4 в Новой Зеландии, Чили и Перу, 3 в Мексике, остальные — в других странах.

В 2010 году произошло не менее 26 землетрясений с летальным исходом. Наибольшее количество жертв произошло в результате землетрясения на Гаити, и составило по разным оценкам, от 92 000 до 316 000 человек. Эти оценки включали количество захоронений в братских могилах, не погребённых, кремированных, а также людей, умерших от других причин. Это землетрясение стало крупнейшим по количеству жертв с 1900 года. Для проверки достоверности правительственных оценок CATDAT использует индекс восприятия коррупции, публикуемый Transparency International. Для оценки также используется индекс Polity IV.

Кроме землетрясения на Гаити в 2010 году произошло ещё как минимум 60 землетрясений со смертельным исходом. Так, в апреле 2010 года в результате землетрясения в Китае погибли 2698 человек и 270 человек пропали без вести. В результате землетрясения в Чили погибло 523 человека, 24 человека пропали без вести, а в октябре 2010 результате цунами на Суматре погибли 454 человека, 43 пропали без вести. Землетрясения с наибольшим количеством жертв в 2010 году: землетрясение в Китае, землетрясение на Гаити и землетрясение в Чили.

Землетрясения, разрушившие жилой фонд 
Хотя, как правило, крупные землетрясения связаны с человеческими потерями, однако в результате некоторых из них произошло небольшое количество жертв. Множество людей лишились крова и стали бездомными. Для землетрясений с небольшим количеством бездомных оценки обычно не приводятся и должны быть рассчитаны по количеству зданий и сооружений, запрещённых к эксплуатации в результате землетрясения. Для многих землетрясений 2010 года точное количество людей, лишившихся крова неизвестно.

Наибольшее количество бездомных оставило землетрясение на Гаити: от 1 000 000 до 2 100 000 человек лишились крова, при этом около 1 200 000 человек остались без крова в Порт-о-Пренс. 150 000 беженцев перебрались за границу и около 500 000 живёт в других районах Гаити. Хотя число жертв в Чили было невелико, бездомных было около 800 000. Землетрясение в Китае также привело к появлению 100 000 бездомных. Три других землетрясения также вызвали большие потери в фонде жилого имущества: в результате землетрясения в Мексике, по меньшей мере, 25 000 человек лишились крова. Землетрясение в центральном Афганистане и цунами в Индонезии лишили крова по 15 000 человек каждое.

В Новой Зеландии общий ущерб от землетрясения в Кентербери был незначительным, но из-за более требовательных сейсмических стандартов, чем во многих других странах, многие люди были вынуждено перемещены. Большинство переехали с друзьями и семьей, тем не менее, они по-прежнему считаются лишившимися крова в результате землетрясения. Землетрясение в Мексике также вызвало проблемы для более чем 300 000 семей, оставшихся без работы из-за проблем с оросительными каналами (повреждёнными на протяжении более 300 км) и связанными с этим потерями урожая. Землетрясение на Тайване привело к 545 000 перебоям в подаче электроэнергии, нарушившим жизненный уклад многих людей.

Экономический ущерб 
Экономический ущерб от землетрясений в 2010 году составил от 45,51 до 55,15 миллиардов долларов США. Наибольший ущерб в размере около 30 миллиардов долларов США был причинён землетрясением в Чили, ставшим на тот момент седьмым сильнейшим землетрясением с 1900 года. Предупреждения о цунами, вызванном этим землетрясением, были опубликованы во всём тихоокеанском регионе, в том числе в странах, территориально расположенных в зоне тихоокеанского вулканического огненного кольца.

Средний годовой ущерб (медиана) от всех землетрясений в 2010 году составил 51,16 млрд долларов США. Землетрясения на Гаити, в Новой Зеландии, Китае и Мексике также привели к значительным экономическим потерям, превышающим 1 млрд долларов США. Среди 13 разрушительных землетрясений в Китае наибольший ущерб был причинён землетрясением 14 апреля 2010 года и составил от 3,47 млрд долларов США (22 650 000 юаней) до 4,81 млрд долларов США (31 650 000 юаней). Первоначальные оценки экономического ущерба от этого землетрясения были выше — от 8,944 млрд долларов США до 12,00 млрд долларов США, однако было принято решение о том, что на реконструкцию будет израсходовано максимум 31,65 млрд юаней. Прямой экономический ущерб, заявленный правительством Китая, были оценен в 22,65 млрд юаней или 3,47 млрд долларов США. Предыдущие значения оценки экономического ущерба были приняты для учёта косвенных экономических потерь, однако затем они были уменьшены. Сумма частных пожертвований, в том числе оказанных через Китайский Красный Крест, превысила 500 млн долларов США (оценка MunichRe), из которых около 10,67 млрд юаней (1,62 млрд долл. США) были собраны к августу 2010 г. Тем не менее, в результате шести других китайских землетрясений были зафиксированы убытки в размере свыше 5 млн долларов США. Дополнительно, землетрясение на Тайване принесло убытки в размере 95 млн долларов США.

В результате десяти разрушительных иранских землетрясений 2010 года был причинён совокупный ущерб экономике на сумму от 124 до 151 млн долларов США. Три разрушительных землетрясения в Индонезии привели к совокупному убытку в размере около 126 миллионов долларов США.

Последствия землетрясения в провинции Сычуань, произошедшего 30 января 2010 года, были оценены в 30 миллионов юаней. Окончательная оценка правительства составила 454,52 млн юаней или 66,56 млн долларов США. Первая сумма, выделенная правительством Китая на оказание помощи после землетрясения, случившегося 25 февраля 2010 года, составила 0,882 млн долларов США. Впоследствии сумма была увеличена. Общий экономический ущерб от землетрясения составил 354,4 млн юаней или 51,94 млн долларов США.

По оценкам, экономический ущерб от землетрясения 25 октября 2010 года в Индонезии составил около 315 млрд индонезийских рупий, что эквивалентно ~35,30 млн долларов США. В то же время оценки, опубликованные некоторыми крупными компаниями, включали также сумму ущерба от наводнения в Западном Папуа (280 млрд индонезийских рупий), и этот ущерб не связан с землетрясением.

Аналогично, в некоторых отчётах о канадском землетрясении оценка экономического ущерба состоит только из оценки ущерба от разрушения моста Грейсфилд (17 миллионов долларов США). Общая сумма ущерба, тем не менее, составила около 30 миллионов долларов США.

После землетрясения в Турции один только TCIP (Турецкий фонд страхования от катастроф) выплатил 1305 турецких лир (850 долларов США) 222 заявителям. На основании информации о том, что в результате землетрясения были сильно повреждены или разрушены 3007 зданий, которые затем были снесены или реконструированы, 1561 зданий были умеренно повреждены, а 3854 зданий были повреждены несущественно, была рассчитана приблизительная оценка ущерба, которая составила 3,62 млн долларов США. Эта оценка включала только ущерб, причинённый зданиям, и не включала никаких оценок ущерба, причинённого инфраструктуре и других экономических затрат (прямых или косвенных), которые составили значительную долю ущерба. Для учёта этих потерь в оценках общего экономического ущерба использовался добавочный коэффициент 0,4, и оценка составила 5,07 миллиона долларов. Реальные расходы на восстановление после землетрясения составили около 8,3 млн турецких лир (5,40 млн долларов США).

Убытки страховых компаний 
Убытки в области перестрахования за 2010 год стали вторыми по величине совокупными годовыми убытками в истории.

Общая абсолютная сумма страховых убытков после землетрясения в Чили стала второй по величине в истории страхования ущерба от землетрясений (без приведения к сопоставимым ценам). Аналогично, без приведения к сопоставимым ценам, сумма страховых убытков от землетрясения в Новой Зеландии стала третьей по величине абсолютного страхового ущерба от землетрясения, и превысила сумму страховых убытков от землетрясения в Кобе 1995 года.

Землетрясение в Мексике привело к страховым убыткам в США на сумму 150 млн долларов США и около 400 миллионов долларов США в Мексике, включая оценочные страховые убытки на сумму 250 миллионов долларов США по более чем 6000 искам.

Страховые убытки от землетрясения на Гаити оценивались в различных диапазонах — от 30 млн долларов США (Swiss Re) до 200 млн долларов США (MunichRe). В ежегодном отчёте AON Benfield сумма страховых убытков оценивается в 100 миллионов долларов.

По итогам землетрясения 14.04.2010 года в китайской провинции Цинхай предварительная статистика страхового сектора показала, что всего имущества было застраховано на 748 млн юаней, автотранспорт был застрахован на 234 млн юаней, личное страхование от несчастных случаев составило 24 млн юаней и на 12,5 млн юаней заключено договоров страхования жизни. Сычуаньское землетрясение (2008) показало примерно 0,7 % выплат. Таким образом, исходя из общей суммы убытков в Цинхае в размере 4,8 млрд долларов США, предполагаемые страховые убытки составят около 80 миллионов долларов США — 1,7 %. AON Benfield оценил страховые убытки в размере 222 млн долларов США.

Землетрясение на Тайване 04.03.2010 года также привело к возникновению страховых убытков, так как было прервано производство кремниевых чипов, приостановлена работа крупнейшего на Тайване центра по производству экспортного высокотехнологичного оборудования Science Park, прервана работа корпорации по производству жидкокристаллических мониторов Chi Mei Optoelectronics Corp, кроме того, произошёл крупный пожар на текстильной фабрике в городе Тайнань. Убытки страховых компаний в результате составили около 76 миллионов долларов США.

По данным MunichRe страховые убытки от землетрясения в Юрике, Калифорния 10 января 2010 года составили около 25 миллионов долларов США.

Землетрясение в Австралии 20 апреля 2010 года также привело к возникновению страховых убытков. По состоянию на 3 марта 2011 года их окончательная сумма ещё не была установлена. В Австралии многие из общественных зданий застрахованы, а фонд наследия направил 5 миллионов австралийских долларов (4,6 миллиона долларов США в ценах 2010 года) на восстановление некоторых исторических зданий, чтобы преодолеть разрыв между застрахованным ущербом и рыночной стоимостью. Кроме того, произошел перерыв в работе золотых приисков в регионе, что привело к убыткам владельцев бизнеса. Совет по страхованию Австралии не опубликовал суммы страховых убытков, что означает, что они составили меньше 10 миллионов австралийских долларов.

В результате землетрясения в Турции страховые компании получили около 222 исков на общую сумму 200 000 долларов США.

Перечень значительных и разрушительных землетрясений 2010 года 
Различные сейсмологические центры используют различные критерии для отнесения зарегистрированных землетрясений к «значительным» или «разрушительным».

В конце раздела в таблице приведены землетрясения 2010 года с коэффициентом значительности, рассчитываемым Геологической службой США (USGS) > 600 (список USGS), а также землетрясения, приведённые в отчёте CATDAT о разрушительных землетрясениях 2010 года (список CATDAT). Такие землетрясения в приведённом списке отражены с номером из отчёта CATDAT. Таблица также содержит уникальный номер (ID) землетрясения, приведённый в базе значительных землетрясений Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA).
В списке приведены не все зарегистрированные землетрясения 2010 года, а только те, которые считаются значительными и разрушительными по соответствующим критериям USGS, CATDAT и NOAA. Список отсортирован по умолчанию в хронологическом порядке.

Критерии USGS 
Геологическая служба США рассчитывает для каждого зарегистрированного землетрясения коэффициент значительности, который зависит от магнитуды землетрясения, количества отзывов очевидцев (), и уровня опасности (красный/оранжевый/жёлтый/зелёный), рассчитываемого системой мониторинга землетрясений PAGER ()

Формула для расчёта коэффициента значительности:
 

 

 

 
, где
mag_significance — коэффициент значительности магнитуды;
 magnitude — магнитуда землетрясения;

pager_significance — коэффициент значительности уровня опасности PAGER;

dyfi_significance — коэффициент значительности отзывов очевидцев;
 num_responses — количество отзывов;
 max_cdi — максимальная интенсивность землетрясения по отзывам очевидцев, измеряется в баллах по шкале Меркалли.

significance — коэффициент значительности землетрясения.

Любое землетрясение с коэффициентом значительности > 600 считается значительным с точки зрения Геологической службы США и включается в перечень значительных.

Критерии NOAA 
В составе Национального управления океанических и атмосферных исследований () работает Национальная информационная служба по космическим данным об окружающей среде (NESDIS), курирующая деятельность Национальных центров экологической информации (NCEI). Это один из крупнейших в мире архивов данных экологии и окружающей среды. В рамках Национального центра экологической информации функционирует база данных, содержащая сведения о разрушительных землетрясениях с 2150 г. до н. э. по настоящее время.

В базу разрушительных землетрясений NOAA включаются землетрясения, удовлетворяющие как минимум одному из следующих критериев:
 Умеренный ущерб (от 1 млн долларов США);
 10 или более жертв;
 Магнитуда 7,5 и более;
 Интенсивность землетрясения — X и более;
 Цунами вследствие землетрясения.

Критерии CEDIM/CATDAT 
Центр по управлению катастрофами и уменьшению риска (), основанный совместно университетом Карлсруэ и Потсдамским центром наук о Земле, в рамках проекта «Карта риска Германии» проводит комплексные исследования по оценке различных природных и техногенных рисков на территории ФРГ.

В рамках Центра по управлению катастрофами и уменьшению риска (CEDIM) работает база данных CATDAT, где обобщены глобальные данные о наводнениях, вулканах и землетрясениях (и связанных с ними эффектах) по сведениям из многих источников. Данные этой системы также использовались для подготовки доклада о социально-экономических потерях от наводнений и землетрясений в Азиатско-Тихоокеанском регионе, представленного на конференции CECAR5 в Сиднее, Австралия, 2010 г. По состоянию на февраль 2011 года в CATDAT v5.01 было использовано более 17 000 источников информации с историческими данными о более чем 12 200 разрушительных землетрясениях.
Разрушительным землетрясением, подлежащим внесению в базу данных CATDAT считаются:
 Любое землетрясение, послужившее причиной разрушения элементов конструкций.
 Любое землетрясение, послужившее причиной смерти, травмы или лишению крова.
 Любое землетрясение, причинившее ущерб или последствия, превышающие 100 000 долларов США.
 Любое землетрясение, причинившее неприемлемый экономический или социальный ущерб.
 Подтверждённое записями с 2 или более сейсмических станций и удовлетворяющее как минимум одному из критериев 1—4.
 Проверенное с помощью внешних авторитетных источников, если индекс восприятия коррупции в стране, где зарегистрировано землетрясение < 2,7.

Легенда таблицы 
 N — порядковый номер землетрясения в таблице.
 Дата — дата/время землетрясения, ссылка на соответствующую статью Википедии.
 Эпицентр — координаты эпицентра, ссылки на картографические сервисы.
 ML H, км — глубина гипоцентра.
 Страна — страны, затронутые землетрясением.
 К.знач. USGS — коэффициент значимости USGS, по данным Географической службы США.
 № CATDAT — номер землетрясения в ежегодном отчёте CATDAT о разрушительных землетрясениях.
 ID NOAA — уникальный идентификатор землетрясения в базе значительных землетрясений национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA).
 Жертвы — оценка количества жертв.
 Ранения — оценка количества пострадавших.
 Бездомных — оценка количества человек, лишившихся крова.
 Ущерб, млн$ — оценка причинённого ущерба.
 Выплаты, млн$ — оценка сумм страховых выплат.
 Изображение — схематичная карта движения грунта и интенсивности землетрясения (англ. shakemap), либо карта региона.
 Подробности/Викиданные — ссылки на источники с подробностями и соответствующий элемент Викиданных.
Прочерки и «н/д» в таблице означают, что соответствующих подтверждённых данных нет.

Примечания 

 Комментарии

Дополнительная литература

Ссылки 
Подробные данные о землетрясениях на сайте Географической службы США

Подробные данные о землетрясениях на сайте Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA)

 
Списки землетрясений по годам
Информационные списки по алфавиту